Haberbusch:
 Błażej Haberbusch
 Haberbusch i Schiele